

Patronyme 

 Andrew McNaughton (1887-1966), militaire, homme politique et diplomate canadien
 Christopher McNaughton (né en 1982), joueur de basket-ball allemand
 Daniel McNaughton (1802/03-1865), criminel et tourneur de bois britannique
 Duncan McNaughton (1910-1998), athlète canadien spécialiste du saut en hauteur
 
 John McNaughton (né en 1950), réalisateur américain
 John Theodore McNaughton (1921-1967), officier américain et sous-secrétaire à la politique de Défense
 Kevin McNaughton (né en 1982), footballeur international écossais
 Monte McNaughton (né en 1977), homme politique canadien en Ontario
 Robert McNaughton (1924-2014), mathématicien, logicien, informaticien théoricien américain
 Violet McNaughton (1873-1953), mieux connue sous le nom de Jean Adair, actrice canadienne
 William John McNaughton (1926-2020), missionnaire catholique américain

Patronyme composé
 James McNaughton Hester (1924–2014), éducateur américain.

Titre 
 La '''médaille McNaughton, décernée par IEEE Canada, célèbre les contributions du Général McNaughton à la profession d'ingénieur au Canada. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme